Orde de Sant Benet, orde monàstic de l'església catòlica
 Orquestra Simfònica Brasilera, orquestra simfònica amb seu a Rio de Janeiro (Brasil)
 Orquestra Simfònica de Boston, orquestra simfònica amb seu a Boston (EUA)
 Operation Sovereign Borders, programa contra el tràfic de persones per mar, endegat per Austràlia
 Tauler d'encenalls orientats (del seu nom en anglès Oriented Strand Board), material de fusta aglomerada utilitzat en fusteria i construcció